Planche ist die umgangssprachliche Bezeichnung für die Fechtbahn im Sportfechten.

Planche oder Planché ist der Familienname folgender Personen:
 James Planché (1796–1880), englischer Dramatiker
 Jean Baptiste Gustave Planche (1808–1857), französischer Kritiker

Planche als Teil von Markennamen:
 Roebling-Planche, ehemalige US-amerikanische Automarke

Siehe auch:
 
 Planches (Begriffsklärung)
 Blanche